

Botanica

I cavoli della specie Brassica oleracea

 cavolo nero toscano
 cavolo da foraggio o cavolo da vacche
 cavolo ornamentale
 cavolo nero crespo 
 cavolo broccolo cinese o kay-lan
 cavolo asparago o cavolo broccolo ramoso 
 cavolfiore bianco o  cavolfiore verde
 cavolfiore a broccoletto
 cavolo cappuccio bianco (crauti)
 cavolo cappuccio rosso
 cavolo portoghese o trochuda
 cavolo di Bruxelles ("cavolini")
 cavolo rapa
 cavolo broccolo (broccoletti) 
 cavolo delle rupi 
 cavolo verza ("cavolo gigante" o "cavolo di Milano") 
 cavolo bolloso 
 cavolo grinzoso
 cavolo cappuccio
Cavolo pelato-barese

Altre specie del genere Brassica
 cavolo cinese
 cavolo con foglie intere
 cavolo di Bivona
 cavolo abissino 
 cavolo cinese o cavolo sedano o Pak-Choi
 cavolo di roccia o cavolo selvaggio o cavolo di Trapani
 cavolo di Persia
 cavolo arbustivo, o cavolo mediterraneo o cavolo rapiciolla
 cavolo friulano 
 cavolo di Gravina 
 cavolo biancastro
 cavolo di Sardegna 
 cavolo indiano 
 cavolo delle Egadi
 cavolo navone 
 cavolo senape nera
 cavolo prostrato
 cavolo rapa
 cavolo ripiegato all'insù
 cavolo rupestre
 cavolo di Tournefort
 cavolo villoso

Altri generi
 cavolo delle Kerguelen
 cavolo caraibico
 cavolo di lupo
 cavolo marittimo comune
 cavolo marittimo o ravastrello
 cavolo di Macquarie

 il cavolo palmizio è la gemma di palma, la parte edule della noce di cocco

Letteratura
Col cavolo è il quinto romanzo di Luciana Littizzetto (2003)
Paperino e l'isola del cavolo è una storia a fumetti della Walt Disney pubblicata nel 1954.

Geografia
L'Isola dei Cavoli è una piccola isola che si trova nel Mar Tirreno

Modi di dire
Cavolo! – Col cavolo! – Sono cavoli miei o fatti i cavoli tuoi – Sono cavoli amari – Cavolate: sono eufemismi 
Salvare capra e cavoli
Cavoli a merenda